— это одно из крупнейших мероприятий вручения музыкальных премий, считающееся эквивалентом Grammy Awards, ежегодно присуждаемых Союзом композиторов Японии.

Церемония награждения проходит незадолго до Нового года (с 1969 по 2005 гг. — 31 декабря, с 2006 г. — 30 декабря).

Председателем жюри является президент Союза композиторов Японии Кацухиса Хаттори, он же вручает гран-при.

Категории 
Вручается несколько наград:
 Гран-при — за песню (жанр никак не ограничивается)
 Gold Award — исполнителям, номинированным на Гран-при
 Лучший альбом — за альбом
 Лучший вокал — певцу
 Лучший новый артист — исполнителю, который выпустил в течение года, за который присуждается награда, запись, сделавшую его имя узнаваемым (эта запись на обязательно должна быть первым изданием исполнителя)
 Новый артист — исполнителям, номинированным на награду «Лучший новый артист»

Список обладателей Гран-при

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Союза композиторов Японии

Музыкальные премии Японии
Награды, появившиеся в 1959 году
Мероприятия, регулярно проводимые с 1959 года